

Honduras 
Santa Ana (Francisco Morazán)
Santa Ana de Yusguare

Venezuela 
Santa Ana (cidade da Venezuela)
Santa Ana del Táchira
Coro (Venezuela) — também conhecida como Santa Ana de Coro

Outros países 
Santa Ana (Misiones) — na Argentina
Santa Ana (Colômbia)
Santa Ana (El Salvador)
Santa Ana (Califórnia) — nos Estados Unidos
Santa Ana Huista — na Guatemala

Desambiguações de topônimos